40-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 4 — 5 февраля 1939 года в Риге (Латвия). Чемпионат проводился на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 3000 метров и 5000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 26 конькобежцев из 8 стран. Чемпионом Европы стал латышский скороход Альфонс Берзиньш, призёрами — норвежецы Шарль Матисен и Ааге Йохансен.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции
 DQ =дисквалифицирован

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Февраль 1939 года
Чемпионаты Европы в 1939 году
Международные спортивные соревнования в Риге
Спорт в Латвии в 1939 году
Чемпионаты Европы в Латвии